Stefan (česky Štěpán) může znamenat: 

místní názvy
 Santo Stefano, více míst
 Sveti Stefan, vesnice v Černé Hoře

příjmení osob
 Bedřich Stefan (1896–1982), český sochař, medailér a profesor VŠUP
 Jožef Stefan (1835– 1893), slovinsko-rakouský fyzik, matematik a básník
 Kristian Stefan (1819–1892), rakouský a český pedagog a politik
 Oldřich Stefan (1900–1969), český architekt a vysokoškolský pedagog

ostatní 
 Stefanův–Boltzmannův zákon popisuje intenzitu záření absolutně černého tělesa
 Stefanova–Boltzmannova konstanta

rodné jméno
Seznam článků začínajících na „Stefan“

podobné
 Štefan